«Україна козацька» — газета Українського Реєстрового Козацтва.

Основна тематика: українське козацтво, історія і культура України.

Заснована у 2004 р. (свідоцтво про реєстрацію серія КВ № 8398, видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення 4 лютого 2004 р.).

Виходить 1 раз на місяць. Наклад 30 000. Обсяг: 16 стор. А3. Станом на грудень 2011 р. вийшло друком 166 чисел газети.

Корпункти: Київ, Донецьк, Івано-Франківськ, Харків, Ужгород. Основна редакційна колегія — у Донецьку.

Див. також 
 Українське реєстрове козацтво
 Козацький край

Джерела 
 Всеукраїнська громадська організація "Українське Реєстрове Козацтво"
 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
Всеукраїнські газети